Текстомузыка́льная фо́рма (в альтернативной орфографии — тексто-музыкальная форма) — тип музыкальной формы, специфика которой определяется строением молитвословного или поэтического текста.

Краткая характеристика 
В песенных формах текстомузыкального типа логика формы (конструкции) выявляется через каденционный план, в котором удельный вес музыкальных каденций определяется значимостью соответствующих отделов поэтической формы: самая слабая каденция внутристрочная, самая сильная генеральная и т.д. 

Текстомузыкальная форма как тип господствует в культовой музыке с древнейших времен до наших дней. В светской европейской музыке текстомузыкальная форма доминировала до начала XVII века (условно проводимая демаркационная линия — «Le nuove musiche» Дж. Каччини). С тех пор об исторических разновидностях музыкальных форм (рондо, соната и т.п.) говорят как об «абсолютных», или «автономных», т.е. специфика их структуры описывается как имманентно музыкальная, вне зависимости от текста (реального в вокальной музыке или подразумеваемого в инструментальной).

Примеры текстомузыкальных форм: сколий Сейкила (древнегреческая песня), все жанры (формы) григорианского хорала (например, секвенция, гимн, респонсорий и т.д.), византийской и древнерусской монодии (см. Знаменный распев), формы восточной макамо-мугамной традиции, все твёрдые формы во французской музыке XIII–XIV вв. (баллата, виреле, рондо), лэ труверов и лейх миннезингеров, форма бар мейстерзингеров и протестантского хорала,  кондукт, мотет и месса нидерландской полифонической школы, итальянские мадригалы XVI — начала XVII веков (Монтеверди, Джезуальдо и др.), французские (шансон), немецкие (Lied), итальянские (канцонетта, вилланелла, фроттола), испанские (вильянсико, романс) многоголосные песни XV — XVI веков и др.

Из истории термина 
В англоязычном музыкознании используются похожие термины  и (чаще) . В итальянском языке используется термин , во французском — forme poético-musicale и т.д.

Термин «текстомузыкальная форма», в России введённый в трудах Ю. Н. Холопова, предполагает не только поэтические формы (стихи), но и любые тексты (прежде всего, молитвословную прозу), которые были положены в основу сотен музыкальных композиций. Образцовый анализ гармонии с учётом особенностей текстомузыкальный формы Холопов даёт на примере мотета Палестрины «Quam pulchra es».

Примечания

Литература 
 Gennrich, Friedrich. Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes als Grundlage einer musikalischen Formenlehre des Liedes. Halle (Saale), 1932.
 Winn J.A. Unsuspected eloquence: a history of the relations between poetry and music. New Haven, CT, 1981. 
 Harrán D. Word–tone relations in musical thought: from Antiquity to the seventeenth century // Musicological Studies and Documents, vol. 40. Neuhausen-Stuttgart, 1986. 
 Stevens J. Words and music in the Middle Ages: Song, narrative, dance and drama, 1050–1350. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
 Холопов Ю.Н. Форма музыкальная // Музыкальный энциклопедический словарь. Москва, 1990, сс.580-583.
 King, Jonathan. Text-setting // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 25. New York, 2001.
 De la Motte, Diether. Gedichte sind Musik. Musikalische Analyse von Gedichten aus 800 Jahren. Kassel: Bärenreiter, 2002.
 Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс. ч.2. М., 2005 (с.503).
 Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму. Москва, 2006 (особенно см. сс. 84-87, 272, 275, 335, 390).

Ссылки 
 Рымко Г.А. Теоретические проблемы тексто-музыкальной формы. Автореферат дисс. канд. иск. Москва: Московская гос. консерватория, 2014

Музыкальная форма